Inflectarius edentatus är en snäckart som först beskrevs av Scott D. Sampson 1889.  Inflectarius edentatus ingår i släktet Inflectarius och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
edentatus